Центра́льное кла́дбище — кладбище в нескольких городах:

 Центральное кладбище — кладбище в Алма-Ате.
 Центральное кладбище — кладбище в Брно.
 Центральное кладбище — кладбище в Волгограде.
 Центральное кладбище — кладбище в венском районе Зиммеринг.
 Центральное кладбище — кладбище в Виннице.
 Центральное кладбище — кладбище в Нижнем Тагиле.
 Центральное кладбище — кладбище в Софии.
 Центральное кладбище — главное кладбище Сыктывкара и Республики Коми.
 Центральное кладбище — кладбище в Турку, в районе Васарамяки.
 Центральное кладбище — кладбище в Шахтах, Ростовская область.

 Центральное (Армянское) кладбище — кладбище в Кишинёве (Молдавия).
 Центральное Барановское кладбище (Сочи) — кладбище в Хостинском районе Сочи.
 Центральное Успенское кладбище (Сочи) — кладбище в Центральном районе Сочи.
 Центральное кладбище Фридрихсфельде — кладбище в берлинском районе Лихтенберг.